|}
Die Bahnstrecke Taranto–Reggio di Calabria (auf ital. auch Ferrovia Jonica genannt) ist eine 472 km lange Bahnstrecke in Süditalien. Sie verläuft, mehr oder weniger entlang der ionischen Küste, von Taranto durch Apulien, die Basilikata und Kalabrien nach Reggio di Calabria.

Geschichte 
Mit dem Bau der Strecke wurde 1865 durch die Società Vittorio Emanuele begonnen, die allerdings 1872 und damit vor der Vollendung der Strecke Konkurs ging. Die Linie wurde in der Folge von der Rete Adriatica fertiggestellt. Seit der Verstaatlichung der Rete Adriatica wird sie von den FS betrieben.

Betriebsaufnahme der einzelnen Teilstücke:

Bis zur Eröffnung der Bahnstrecke Salerno–Reggio di Calabria war die Linie die einzige Verbindung zur Südspitze Italiens. Nach dem Ausbau jener Strecke verlor sie jedoch rasch an Bedeutung.

Die Strecke zwischen Taranto und Sibari ist seit dem 13. November 1989 elektrifiziert; dies sollte durchgehende elektrische Züge nach Cosenza ermöglichen. Allerdings sind solche zur Zeit (Stand: August 2016) jedenfalls im Personenverkehr nicht vorgesehen.

Für den Aufbau der „S-Bahn“ Reggio di Calabria wurde später der Abschnitt Reggio di Calabria–Melito di Porto Salvo elektrifiziert und auf Doppelspur ausgebaut. Am 21. Februar 2013 wurde die Haltestelle „Reggio Calabria Aeroporto“ in der Nähe Flughafens eröffnet. Zudem wurde das Angebot am 9. Juni 2013 mit der neuen Haltestelle „Annà di Melito di Porto Salvo“ ergänzt.

Eine Elektrifizierung des Teilstücks zwischen Melito di Porto Salvo und Sibari ist in der Projektphase.

Heutiger Betrieb 
Die Strecke wird heute (Stand: August 2016) auf gewissen Abschnitten nur spärlich benutzt; durchgehend fährt nur ein IC-Paar. Zwischen Trebisacce und Metaponto verkehren im Weiteren keine Regionalzüge mehr.

Literatur 
 Eisenbahnatlas Italien und Slowenien, Schweers + Wall, 2010, S. 86 ff.
 Hansjürg Rohrer: Eisenbahnen in Italien, Zürich 1985, ISBN 3-280-01611-8, S. 126.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Apulien
Bahnstrecke in der Basilikata
Bahnstrecke in Kalabrien